Фалль — фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Фалль, Бай Джиби (род. 1985) — сенегальский футболист.
 Фаль, Жан-Клод (род. 1947) — французский театральный режиссёр.
 Фалль, Лео (2 февраля 1873 — 16 сентября 1925) — австрийский композитор.
 Фалль, Мусса (род. 1963) — сенегальский легкоатлет.
 Фалль, Мустафа (род. 1992) — французский баскетболист.
 Фалль, Тако (род. 1995) — сенегальский баскетболист.

Топоним 
 Фалль — одно из прежних названий населённого пункта Кейла-Йоа на севере Эстонии.
 Фалль — рыцарская мыза на севере Эстонии.